Atel bezeichnet:
 Aare-Tessin AG für Elektrizität bzw. Atel Holding, ein Schweizer Energiekonzern
 Atel Installationstechnik, ein in der Installationstechnik tätiges Tochter-Unternehmen der Atel Holding
 Ațel, Ort in Siebenbürgen/Rumänien

Abkürzung